Nuevo San Carlos kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Nuevo San Carlos, kommun, 
 Nuevo San Carlos, Guatemala, ort, Departamento de Retalhuleu,

Mexiko 

 Nuevo San Carlos, Mexiko, ort, Chiapas, Altamirano,